Albia är ett släkte av kvalster. Albia ingår i familjen Axonopsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Albia